О́льга Семёнова:
 Семёнова, Ольга Владимировна (Чуркина; род. 1973) — российская спортсменка-паралимпиец.
 Семёнова, Ольга Юлиановна (род. 1967) — писатель и журналист.
 Семёнова, Ольга Юрьевна (род. 1964) — советская гандболистка. Двойные фамилии 
 Семёнова-Тян-Шанская, Ольга Измайловна (1911—1970) — советская шахматистка.